Треугóльник в широком смысле — объект треугольной формы либо тройка объектов, попарно связанных какими-либо отношениями. Также может означать:

Математика 
 Треугольник — геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, которые соединяют три точки, не лежащие на одной прямой, в том числе
 Египетский треугольник
 Подерный треугольник
 Треугольник — граф с тремя вершинами и тремя попарно соединяющими их рёбрами.
 Треугольник — простой цикл длины три в графе.
 Треугольник Паскаля
 Треугольник Рёло
 Треугольник Маршака — Машины — геометрическая интерпретация простой лотереи.
 Треугольник Серпинского — фрактал.
 Треугольник Пенроуза
 Треугольник Наполеона
 Полярный треугольник
 Сферический треугольник

Астрономия 
 Треугольник — созвездие Северного полушария.
 Южный треугольник — созвездие Южного полушария.
 Галактика Треугольника
 Весенний треугольник
 Летне-осенний треугольник
 Зимний треугольник
 Астрономический треугольник
 Малый Треугольник

География 
 Треугольник —  деревня в Палкинском районе Псковской области России, Родовская волость
 Бермудский треугольник
 Треугольник Дракона
 Геодезический треугольник
 Треугольник Илеми
 Треугольник Рейн-Неккар
 Треугольник Халаиба
 Золотой треугольник
 Полинезийский треугольник
 Шапсугский треугольник
 Суннитский треугольник

Медицина 
 Треугольник Кало

История 
 Треугольник смерти — эпизод польско-украинской войны.
 Письмо-треугольник с фронта.
 Треугольник — тройка руководителей предприятия или организации советских времён — исполнительный руководитель (директор, ректор, председатель), секретарь парткома, председатель профкома (месткома).

Физика 
 Треугольник — вид соединения электрических цепей.
 Треугольник — упрощённая схема возникновения пламени в виде треугольника из трёх составляющих.

Символы 
 Красный, розовый, лиловый, чёрный, синий и зелёный треугольники — метки заключённых в концлагерях Третьего рейха.
 Треугольник — знак различия для младшего командного и начальствующего состава в РККА в периоды 1918—1935, 1935—1940 и 1940—1943 годов.

  — начертание заглавной греческой буквы дельта.
  — обозначение для приращения переменной, оператора Лапласа, симметрической разности, конечной разности.
  — используется в энтомологии для обозначения брюшной (вентральный) стороны насекомого на иллюстрации или в коллекции.
  — обозначение для нормальной подгруппы.
  — условное обозначение углового сварного шва.
 ∇ — набла.
  — использовался для обозначения шероховатости поверхности (класса чистоты) согласно ГОСТ 2789-59.

Спорт 
 Треугольник — удушающий приём.
 Треугольник — способ передачи очереди хода сопернику в шахматах.
 «Треугольник» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 Треугольник Петрова — приём в русских шашках.

Предприятия 
 «Треугольник» (после Октябрьской социалистической революции «Красный треугольник») — фабрика резиновой обуви и марка выпускаемых ею галош.

Транспорт 
 Поворотный треугольник.

Фильмы 
 «Треугольник» — советский художественный фильм 1967 года с участием Армена Джигарханяна.
 «Треугольник» — англо-австралийский мистический триллер 2009 года.
 «Треугольник» — южнокорейский драматический телесериал 2014 года.
 «Чёрный треугольник».
 «Русский треугольник».

Музыка 
 Треугольник — музыкальный инструмент.
 «Треугольник» — альбом группы Аквариум.

Кулинария 
 Треугольник — татарское и башкирское национальное блюдо.

См. также 
 «Треугольником» иногда ошибочно называют чертёжный инструмент треугольной формы. Правильное название — «угольник»